Dzierzgowo est le nom :

 de la gmina de Dzierzgowo, dans le powiat de Mława, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Dzierzgowo, chef-lieu de cette gmina